Појам  може да се односи на:

 Елизабета од Угарске, мађарска католичка светитељка
 Елизабета од Угарске (војвоткиња Великопољске),
 Елизабета Арпад, српска краљица, супруга Стефана Милутина
 Елизабета од Угарске (чешка војвоткиња),
 Елизабета од Угарске (војвоткиња Баварске),